Denton Designs — британская компания, занимавшаяся разработкой компьютерных игр. Была основана в сентябре 1984 года пятью бывшими сотрудниками компании Imagine Software (Джон Гибсон, Карен Дэвис, Стив Кейн, Грэхем Эверитт, Элли Ноубл). Базировалась в Ливерпуле. Изначально она специализировалась на разработке игр для платформы ZX Spectrum.

Игры

ZX Spectrum 
 Bounces (1986)
 Cosmic Wartoad (1985)
 Double Take (1987)
 Enigma Force (1985)
 Flashpoint (1987)
 Foxx Fights Back (1988)
 Frankie Goes to Hollywood (1985)
 Gift from the Gods (1984)
 The Great Escape (1986)
 Madballs (1988)
 Quondam (1989)
 Roland's Rat Race
 Shadowfire (1985)
 Spy Hunter (1985)
 Transformers (1986)
 Troll (1988)
 Where Time Stood Still (1988)
 World Class Rugby (1991)

Amiga 
 E.T.'s Rugby League (1992)
 Super League Manager (1995)
 World Class Rugby '95 (1995)

Ссылки 
 История создания Denton Designs (CRASH, №17)

Производители компьютерных игр Великобритании
Компании, основанные в 1984 году